Константи́н Ви́кторович Русако́в (, Торопец, Псковская губерния, Российская империя — 29 декабря 1993, Москва, Российская Федерация) — советский партийный и государственный деятель. Секретарь ЦК КПСС (1977—1986).

Биография 
Родился в семье полицейского.

В 1930 г. окончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.

 1930—1931 гг. — инженер-проектировщик Ленинградского отделения «Госпроектстроя» Наркомтяжпрома СССР,
 1931—1933 гг. — инженер — заведующий строительным отделом Мясохладстроя наркомата пищевой промышленности СССР в Ленинграде,
 1933—1934 гг. — главный инженер строительства Ленинаканского мясокомбината в Армянской ССР,
 1934—1935 гг. — заместитель главного инженера Мясохладстроя в Ленинграде,
 1935—1939 гг. — главный инженер и начальник строительства мясокомбината в Иркутске,
 1939—1941 гг. — начальник технического отдела,
 1941 г. — главный инженер Главрыбстроя наркомата рыбной промышленности СССР,
 1941—1944 гг. — главный инженер отдела капитального строительства наркомата рыбной промышленности СССР,
 1944—1946 гг. — главный инженер Центрального управления строительства наркомата рыбной промышленности СССР,
 1946—1948 гг. — заместитель министра рыбной промышленности западных районов СССР,
 1948—1950 гг. — заместитель министра рыбной промышленности СССР,
 1950—1952 гг. — министр рыбной промышленности СССР,
 1952—1953 гг. — заместитель министра рыбной промышленности СССР,
 1953 г. — первый заместитель председателя Технического совета Министерства лёгкой и пищевой промышленности СССР,
 1953—1955 гг. — заведующий отделом Управления делами Совета Министров СССР,
 1955—1956 гг. — заместитель министра рыбной промышленности СССР,
 1956—1957 гг. — первый заместитель министра рыбной промышленности СССР,
 1957—1960 гг. — советник посольства СССР в ПНР,
 1960—1962 гг. — в аппарате ЦК КПСС,
 1962—1963 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в МНР,
 1964—1965 гг. — заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран,
 1965—1968 гг. — первый заместитель заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран,
 1968—1972 гг. — заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран,
 1972—1977 гг. — помощник Генерального секретаря ЦК КПСС.

В 1977—1986 гг. — секретарь ЦК КПСС и заведующий отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран.

Член ВКП(б) с 1943 г. Член ЦК КПСС в 1971—1986 гг. Член ЦРК КПСС в 1966—1971 гг.
Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7-11 созывов (1966—1989) от Армянской ССР.

С 1986 г. на пенсии. Похоронен на Донском кладбище.

Семья 
Дочь — Ольга (род. 1953), училась в МГИМО и , зять — Алексей Подберезкин.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1979)
 три ордена Ленина
 два ордена «Знак Почёта»

Примечания

Дополнительная информация 
См. Огородник А. Д.

Источники 
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0000/43b60f2f]
 
 Надгробие К. В. Русакова

Секретари ЦК КПСС
Министры рыбной промышленности СССР
Заведующие отделами ЦК КПСС
Члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Послы СССР в Монголии
Депутаты Совета Национальностей от Армянской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 11-го созыва
Похороненные на Донском кладбище
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС